Betting (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Moselle
 Gokken, het Engelse woord betting betekent gokken

Zie ook
 Bettingen (doorverwijspagina)